Rajd Meksyku 2019 (16. Rally Guanajuato Mexico) – 16. Rajd Meksyku rozgrywany w Meksyku od 7 do 10 marca 2019 roku. Była to trzecia runda Rajdowych mistrzostw świata w roku 2019. Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej. Baza imprezy była zlokalizowana w Meksyku w miejscowości León. W rajdzie zawodnicy startowali między innymi w kategoriach  WRC, WRC2 Pro i WRC2.

Rajd Meksyku po raz piąty w swojej karierze wygrał Francuz Sébastien Ogier, był to dla niego 46 triumf w WRC i 73 wizyta na podium. Ogier został także pierwszym w historii kierowcą mistrzostw świata, który zdobył ponad 2000 punktów. Francuz wygrał rajd jadąc samochodem Citroën C3 WRC i była to dla citroena 101 wygrana w WRC i piąta dla modelu C3. Drugi na metę dojechał Estończyk Ott Tänak, dla którego było to  dwudzieste podium WRC. Trzeci był Belg Thierry Neuville.

Lista startowa

Poniższa lista startowa spośród 23 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników, startujących w mistrzowskich klasach: WRC, WRC2 Pro, WRC2.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage

Wyniki końcowe rajdu

Wyniki po 3 rundach

WRC

Kierowcy

Zespoły

WRC2 PRO

Kierowcy

WRC2

Kierowcy

JUNIOR WRC

Kierowcy

Przypisy 

Rajd Meksyku
Rajdowe Mistrzostwa Świata 2019
2019 w Meksyku